Evans är ett walesiskt efternamn som kommer från personnamnet Ieuan, en walesisk form för Johan.

Personer med efternamnet Evans

A
 Ashlee Evans-Smith
 Aja Evans
 Alice Evans
 Anne Evans
 Arthur Evans

B
 Bill Evans, amerikansk jazzmusiker
 Bill Evans (saxofonist),  amerikansk jazzmusiker
 Blair Evans
 Bob Evans

C
 Cadel Evans, australisk tävlingscyklist
 Charles Evans
 Ched Evans
 Chick Evans
 Chris Evans (skådespelare)
 Clement Evans
 Corry Evans

D
 Dani Evans
 Daniel J. Evans
 Dave Evans
 Dean Evans
 Donald Evans
 Doris Evans-Gubbins
 Dwayne Evans

E
 Edith Evans
 Edward Evans, 1:e baron Mountevans
 Edward E. Evans-Pritchard
 Elfyn Evans
 Evans Evans

F
 Faith Evans
 Fred Evans

G
 George Evans, flera personer
 George Evans (politiker)
 George Evans (serieskapare)
 George de Lacy Evans
 Gil Evans, kanadensisk jazzmusiker

H
 Henry Clay Evans
 Herbert McLean Evans
 Hiram Wesley Evans

I
 Indiana Evans

J
 Jake Evans
 James Evans
 Janet Evans
 Jeffrey Evans
 Joanna Evans
 John Evans
 John Gary Evans
 John M. Evans
 John V. Evans
 Jonny Evans
 Josh Ryan Evans
 Josiah J. Evans

L
 Lee Evans
 Linda Evans
 Luke Evans

M
 Madge Evans
 Mal Evans
 Mark Evans
 Mark Evans (roddare)
 Martin Evans
 Mary Anne Evans (1819–1880), brittisk romanförfattare, känd under pseudonymen George Eliot
 Mary Beth Evans
 Maurice Evans
 Michael Evans, flera personer
 Michael Evans (roddare)
 Michael Evans (vattenpolospelare)
 Mitch Evans

N
 Nathan George Evans
 Nicholas Evans

O
 Oliver Evans

P
 Peter Evans (simmare)

R
 Ralph Evans
 Rashad Evans
 Ray Evans
 Richard J. Evans, brittisk historiker
 Robert Evans, amerikansk filmproducent
 Rod Evans
 Ronald E. Evans
 Ronald M. Evans
 Roy Evans
 Rupert Evans

S
 Samuel Thomas Evans
 Sara Evans
 Scott Evans
 Sonia Evans
 Sophia Wilhelmina Evans, nederländsk gravör
 Stephen Evans
 Stewart P. Evans

T
 Terrence Evans
 Terry Evans
 Theophilus Evans
 Timothy Evans
 Tolchard Evans
 Troy Evans
 Tyreke Evans

W
 Walker Evans

Walesiska efternamn